Adultyzm – przeciwko ludziom młodym
 Ageizm – przeciwko ludziom starym